Ketos bezeichnet

 Keto (Mythologie), eine griechische Gottheit und Seeungeheuer
 den Literaturverlag Kētos in Wien

bn:সেটাস (পুরাণ)
en:Cetus (mythology)
id:Ketos
ja:ケートス
pl:Ketos
pt:Cetus (mitologia)